Іно — дочка Кадма й Гармонії у давньогрецькій міфології.
 173 Іно — астероїд головного поясу, відкритий 1 серпня 1877 року.
 ІНО — Інститути Народної Освіти.
 Іно — містечко в Японії.
 Іно Тадатака — японський дослідник.